Kaspar Kokk (ur. 3 sierpnia 1982 w Tartu) – estoński biegacz narciarski.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Kokk nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2010/2011

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Rezultaty na stronie FIS

Estońscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1982